Ра́зинское — топоним в России.

Разинское, Сельское поселение Разинское — упразднённое сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.
Разинское — прежнее название села Разино в Володарском районе Астраханской области, входит в состав Цветновского сельсовета.
 Разинское шоссе — трасса районного значения на востоке Московской области в городе Балашиха.